Slavyanovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Slavjanovo (ort), Pleven, Obsjtina Pleven, 
 Slavyanovo (ort i Bulgarien), Targovisjte, Obsjtina Popovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar